Biologia:
 Arbre, planta capaç de créixer gràcies a una estructura que forma un tronc.
 Arbre fruiter, espècie vegetal que es conrea per obtenir el seu fruit.
 Arbre de la vida, metàfora per explicar la unitat de tota la vida.
 Arbre filogenètic, representació gràfica que mostra les relacions evolutives entre éssers vius.
 Arbre genealògic, grafisme que exposa les relacions de parentiu entre diferents membres d'una mateixa família.
 Enginyeria: Arbre de lleves, mecanisme destinat a transformar el moviment circular d'un eix en un moviment lineal.
 Heràldica: Arbre de Sobrarbe, escut del mític Regne de Sobrarbe, actualment forma part de l'escut oficial de la 
 Informàtica: 
 Arbre (estructura de dades), estructura de dades jeràrquica que conté una col·lecció d'elements distribuïts en nodes enllaçats.
 Arbre-B, estructures de dades d'arbre que es troben comunament en les implementacions de bases de dades i sistemes d'arxius.
 Xarxa en arbre, topologia de xarxa on cada node pot estar connectat a un node superior i del que poden penjar diversos nodes inferiors formant un arbre.
 Línia d'arbres, conjunt de dos o més arbres, generalment coaxials, que cooperen mitjançant qualsevol sistema d'acoblament.
 Arbre binari, estructura de dades en la qual cada node sempre origina dos possibles resultats.
 Literatura: Arbre de ciència, obra de Ramon Llull.
 Matemàtiques:
 Arbre (teoria de grafs), graf en el qual dos vèrtexs estan connectats per exactament un camí.
 Arbre d'expansió, en teoria de grafs graf connex és un subconjunt de les arestes del graf que és acíclic i connecta tots els vèrtexs del graf.
 Arbre de Stern-Brocot, estructura que en teoria dels nombres permet d'enumerar tots els nombres racionals no negatius.
 Nàutica: Arbre de mitjana, en els vaixells de tres o més pals, el pal arbrat a popa.
 Terminologia: Arbre de camp, estructura conceptual d'un diccionari.
 Miscel·lània:
 Arbre de Guernica, roure situat davant de la Casa de Juntes en la localitat biscaina de Gernika.
 Arbre de Nadal, objecte de decoració típica de Nadal.

Referències